Allierede kan henvise til flere artikler:

 De Allierede – er en sammenslutning af lande under 2. verdenskrig
 Ententemagterne – er en sammenslutning af lande under under 1. verdenskrig
 Alliance – er to eller flere parter, der står sammen